Cochran Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cochran Hill (Kalifornien)	
 Cochran Hill (Kentucky)	
 Cochran Hill (New Hampshire)	
 Cochran Hill (Ohio)	
 Cochran Hill (Pennsylvania)	

Siehe auch:
 Cochran Hills, Ort im US-Bundesstaat Maryland